Agul peut désigner :
 agul, une langue caucasienne parlée au Daghestan par environ  locuteurs.

A.G.U.L. est un sigle qui peut signifier :
 Aktiengesellschaft für Uhrenfabrikation Lenzkirch, une des principales entreprise horlogère de la Forêt-Noire.